Llac Sambhar, llac salat de l'Índia
 Sambhar (ciutat), ciutat del Rajasthan